Mittelstadt (Reutlingen) - plaats in Baden-Württemberg
 Karola Mittelstädt - Duits filmmonteur
 Maximilian Mittelstädt - Duits voetballer